Wyller ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Platou Wyller (1903–1940), norwegischer Philologe und Humanist
 Egil A. Wyller (1925–2021), norwegischer Philosoph